«Казыгурт» () — женский волейбольный клуб из Шымкента, выступающий в
Высшей лиге «В».

История 
Команда создана в сентябре 2004 года. Команда приняла участие в сезонах 2004/05 и 2005/06 годов в Чемпионатах РК среди команд высшей лиги и занимала 5-е место.

Дебют Оксаны Адамовой в качестве старшего тренера команды «Казыгурт» увенчался успехом, по итогам XXI Чемпионата Республики Казахстан среди женских команд Высшей лиги «Б» клуб заняла 2-е место.

Достижения 
  Серебряный призёр Высшей лиги "В" Казахстана (1) — 2013

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба  на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Шымкента